José de Cupertino (1603-1663) - santo italiano.
Cupertino de Miranda (1892-1988) - banqueiro português.
José Cupertino Ribeiro (1848-1922) - industrial e político português.

Localidades

Cupertino - município na Califórnia.

 Copertino - comuna na região da Apúlia.

Desambiguação